Románia
Salcia, település Brăila megyében
Salcia, település Mehedinți megyében
Salcia, község és település Prahova megyében
Salcia, település Teleorman megyében